Sangue sulla luna (Blood on the Moon) – film del 1948 diretto da Robert Wise
 Blood on the Moon – album dei Chrome del 1981
 Le strade dell'innocenza (Blood on the Moon) – romanzo di James Ellroy del 1984